Tacksägelsekyrkan kan syfta på:

 Tacksägelsekyrkan, Trångsund
 Tacksägelsekyrkan, Svanvik (Karlsborgs kommun)